Воротилово — название населённых пунктов в России:
 Воротилово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Воротилово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.